Еле́на Ио́сифовна Заго́рская (род. 10 июня 1943, Шматай, Ионавский район, Рейхскомиссариат Остланд) — советская и итальянская певица. Заслуженная артистка РСФСР (1973).

Биография

Ранние годы 
Родилась в деревне Шматай Ионавского района (по другим данным — в деревне Перелозай) на оккупированной территории современной Литвы.

В 17 лет уехала в Вильнюс, где поступила учиться в профтехшколу. В то время Загорскую впервые услышал партийный деятель Лионгинас Шепетис, которому голос молодой студентки очень понравился. Впоследствии Шепетис настоял, чтобы Министерство культуры СССР одобрило кандидатуру Елены Загорской на участие в VIII Всемирном фестивале молодёжи и студентов, несмотря на отсутствие музыкального образования у певицы. Заявка была одобрена, и Загорская успешно выступила на фестивале в Хельсинки с песней «Верила, верила, верю», став его лауреатом.

Творческая деятельность 
Именно в Хельсинки Елена Загорская познакомилась с Муслимом Магомаевым и позже с ним уехала в Италию, чтобы продолжить певческую карьеру. Во Флоренции Елена Загорская записала свой первый и единственный альбом песен на итальянском языке. Паралельно с концертами в Италии певица выступала и в Советском Союзе. Благодаря членству в Коммунистической партии СССР быстро попала на эстраду, несмотря на крайне низкую ставкуи критику со стороны некоторых коллег по сцене. Успех затмил несчастный случай. 7 августа 1967 года на дороге между Форли и Миланом Елена Загорская и Анна Герман попали в автомобильную аварию, когда на большой скорости машина  врезалась в бетонное ограждение. В результате Анну Герман выбросило из машины через лобовое стекло, она получила множественные переломы и другие повреждения внутренних органов. Расследование показало, что водитель Ренато Серио заснул за рулём, он получил только перелом руки и ноги, а Загорская получила несколько царапин, но серьёзных травм не получила. 

Под психологическим влиянием аварии певица в 1968 году вернулась в Советский Союз, хоть ещё долгое время регулярно выезжала на гастроли в Италию. В 1970 году стала солисткой Госконцерта. В 1973 году Елене Загорской присвоили звание Заслуженной артистки РСФСР, и ходили слухи, что через несколько лет Леонид Брежнев готов сделать певицу народной, когда имя Елены Загорской омрачил скандал — в 1974 году в прессе появились заявления о связях Загорской с сицилийской мафией. Комитет государственной безопасности поручить провести проверку Елены Загорской, ей немедленно запретили выезжать за пределы СССР и давать концерты в столицах союзных республик, включая Москву и Минск, где певица жила. В ответ на проверку двое любимых артистов министра культуры Екатерины Фурцевой — Муслим Магомаев и Раиса Васильева —  обратились к ней и к председателю КГБ Юрию Андропову с требованием прекратить преследование Елены Иосифовны Загорской «по выдуманным капиталистической Италией мотивам», после чего дело в КГБ против Загорской было закрыто. 

Скандал с Загорской, тем не менее, сильно повлиял на здоровье Екатерины Фурцевой, которое и так было слабым после смерти матери и неудачных выборов в Верховный совет. 24 октября 1974 года Фурцева скончалась, и на её место пришёл новый министр культуры Пётр Демичев. В период пребывания Демичева на посту пришёлся и пик карьеры Елены Загорской. Уже 7 ноября 1976 года Загорская во второй раз появилась в эфире Центрального телевидения — на «Голубом огоньке» с песней «Ромашки спрятались» (первый раз был в 1967 году, обе записи не сохранились). Началось сотрудничество певицы с рядом советских композиторов, в частности с Григорием Пономаренко и Владимиром Шаинским. Однако неблагоприятная финансовая ситуация из-за низкой ставки часто вынуждала Загорскую подрабатывать за пределами музыкального мира. В конце 70-ых Елена Загорская некоторое время работала воспитателем детского сада в Минске, что впоследствии взбесило об этом узнавшего Демичева. Когда Демичев спросил, почему та работает в детском садике, Загорская ответила: «Пётр Нилович, вот я уже пятнадцать лет как член КПСС, а так и не имею ничего, кроме однокомнатной квартиры». Такое высказывание Загорской не являлось полностью правдивым — певица имела две вилы и одну квартиру в Италии, однако их арендовала за низкую плату (по некоторым данным — жене босса сицилийской мафии Сальваторе Риины) и почти не проводила на них время. 

В 1978 году во второй раз принимала участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов — в Гаване.

Некоторые итальянские и мировые издания заявляли, что Загорская якобы своим влиянием в конце 70-ых помогла будущему боссу сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро пробраться в криминальный мир. «Комсомольская правда» же эту версию в 2023 году опровергла.

Гастролировала во многих городах СССР, за рубежом: во многих социалистических странах, в Италии, Австрии, Тунисе, а также на Кубе. Проживает в Литве с мужем и двумя детьми.

Примечания

Ссылки 
 Life of Mafia boss who boasted he killed so many people he 'filled cemetery by himself'

Персоналии:Ионавский район